Каржавин — фамилия; женская форма: Каржавина.
 Каржавин, Александр Николаевич (в монашестве Антоний; 1858—1914) — епископ тобольский, магистр Московской духовной академии.
 Каржавин, Всеволод Александрович (1904—1992) — советский химик-технолог, организатор отраслевой науки, участник атомного проекта СССР. 
 Каржавин, Ерофей Никитич (1719—1772) — русский писатель и переводчик, просветитель. Дядя Фёдора Каржавина.
 Каржавин, Николай Акимович (1899—1974) — советский геолог, лауреат Сталинской премии.
 Каржавин, Фёдор Васильевич (1745—1812) — российский просветитель, путешественник, литератор.

См. также